UK Championship 2003 (Travis Perkins UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 18 och 30 november 2003 i Barbican Centre i York, England. Matthew Stevens vann turneringen efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen med 10-8. Det var Stevens' första, och hittills (2011) enda rankingtitel i karriären.

Resultat

Final

Huvudturnering 
I huvudturneringen deltog 48 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med omgång 2, då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Källor 

BBC SPORT - UK Championship results

2003 i Storbritannien
Snookersäsongen 2003/2004
2003